Libanotis chachroides är en flockblommig växtart som beskrevs av Ernst Gottlieb von Steudel. Libanotis chachroides ingår i släktet Libanotis och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
chachroides